Chibi (manga), een tekenstijl voor mangastrips
Chibi (China), een stad in China